Lorenz steht für:
 Lorenz (Vorname), männlicher Vorname
 Lorenz (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Lorenz (Nürnberg), Stadtteil der Nürnberger Altstadt
 Lorenz Snack-World, deutscher Lebensmittelhersteller
 C. Lorenz AG, deutsches Rundfunk- und Telekommunikationsunternehmen
 Lorenzbake, auch „Ultrakurzwellen-Landefunkfeuer“, Teil des Lorenz-Landeverfahrens
 Lorenz-Attraktor in der Mathematik
 Lorenz Fundgrube, Bergwerk
 Lorenz-Kurve in der Ökonomie 
 Lorenz-Eichung, eine besondere Eichung elektromagnetischer Potentiale
 Lorenz-Schlüsselmaschine, Verschlüsselungsgerät
 Reifen Lorenz, deutsches Unternehmen

Siehe auch:
 Laurenz
 Lorenc
 Lorencs
 Lorens
 Lorentz
 Lorenzateliers
 Lorenzhaus
 Sankt Lorenz